Die Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Juli 2000 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. Es fand zusammen mit den Wideyes Swedish Open in Båstad und den UBS Open Gstaad in Gstaad statt, die wie das Turnier in Newport zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Chris Woodruff, der in diesem Jahr topgesetzt in der zweiten Runde ausschied. Es gewann der ungesetzte Niederländer Peter Wessels gegen den Deutschen Jens Knippschild. Beide standen in ihrem ersten Finale, für Wessels wurde es schließlich der einzige Titel auf der ATP Tour.
Im Doppel siegten die beiden ungesetzten Israelis Jonathan Erlich und Harel Levy, die damit die Nachfolge von Wayne Arthurs und Leander Paes antraten. Beide Titelverteidiger nahmen dieses Jahr nicht am Turnier teil. Für die israelische Paarung war es der erste und einzige Erfolg in der Saison 2000. Für beide war es gleichzeitig auch der erste Titel ihrer Karrieren.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)